Чемпионат Абхазии по футболу 2011 — 18-й розыгрыш чемпионата Абхазии по футболу. Турнир прошёл в 4 круга.

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Абхазии по футболу 

Чемпионат Абхазии по футболу
2011 год в Абхазии